Перу на летних Олимпийских играх 2012 была представлена как минимум в семи видах спорта.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Бадминтон 

 Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Спортсменов — 1
Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. Утешительные встречи проводились между спортсменами, потерпевшими поражение в четвертьфинале турнира. Победители утешительных встреч встречались в схватке за 3-е место со спортсменами, проигравшими в полуфинале в противоположной половине турнирной сетки.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

 Женщины

Парусный спорт 

Спортсменов — 1

Женщины

Стрельба 

 Спортсменов — 1

 Мужчины

Тхэквондо 

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Женщины

Ссылки 
 Сборная Перу  на сайте sports-reference.com 
 Олимпийский комитет Перу 

Перу
Спорт в Перу в 2012 году